Шарль Элеоно́р Дюфри́ш де Валазе́, именуемый как Дюфри́ш-Валазе́ или просто Валазе́ (; 23 января 1751, Алансон — 30 октября 1793, Париж) — французский политический деятель, депутат Конвента.

Биография 
Поступив сначала на военную службу, он в 1774 году подал в отставку, изучал юриспруденцию, был принят в число адвокатов и занимался точными науками и политической экономией.

Когда началась Революция, он выступил горячим поборником новых идей и в 1792 году был избран в Конвент, где присоединился к жирондистам и получил задание составить доклад об обвинениях, взводимых на Людовика XVI. Он проголосовал за казнь короля, но с отсрочкой. Вместе с другими жирондистами он обвинял то коммуну, то Марата, и в борьбе с партией Горы выказал непоколебимую твёрдость. Преданный революционному суду, он был приговорен к смерти: выслушав этот приговор, он заколол себя кинжалом. Два года спустя его вдове и детям была определена национальная пенсия.

Сочинения 
Он написал:
 «Les lois pénales dans leur ordre naturel» (Париж, 1784);
 сочинение о воспитании «A mon fils», посвящённое графу Прованскому (Алансон, 1786);
 текст его защитного слова «Défense de С. Е. du Friche V.» напечатан на основании рукописи, найденной в стенной щели его темницы.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон , том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837. — С. 92 (Валазе, Карлъ Элеоноръ Дюфришъ де).

Ссылки 
 

Люди Великой французской революции по алфавиту
Члены Национального конвента
Зарезавшиеся
Приговорённые к смертной казни